Mis tres soles (originalmente en inglés My Three Suns) es el séptimo episodio de la primera temporada de la serie de televisión de dibujos animados Futurama.

Sinopsis 
Todo comienza cuando Bender está viendo en televisión un programa de cocina y entonces Fry y Leela llegan y le preguntan qué está viendo. Bender cambia apresuradamente de canal y les responde que está viendo porno. Sin embargo, Fry y Leela se dan cuenta de que a Bender le gusta cocinar y éste, a pesar de no tener sentido del gusto, termina siendo el cocinero de la nave. Poco después salen los tres de compras por los barrios bajos de la Nueva Nueva York. Fry se separa del grupo y se topa con un vendedor callejero que le ofrece ponerle unas branquias, pero a cambio tiene que extraerle los pulmones. Tras ser rescatado por Leela, el profesor Fansworth les encarga una entrega en el planeta Trisol. Al llegar allí le encargan a Fry entregar el paquete. Después de atravesar un extenso desierto caminando durante dos días trisolianos Fry llega a un inmenso palacio donde "accidentalmente" se bebe al rey, heredando así el trono. Los ministros le dicen que debe recitar un juramento. Leela le advierte que en cualquier momento alguien podría beberlo o matarlo. Él recita el juramento bien y lo siguen nombrando rey pero en su pecho aparece el otro rey y lo insulta. Fry debe llorar para expulsarlo y llaman a Leela para que lo haga llorar. Ella le hace creer que está muerta, este no lo cree y todos se lanzan sobre él y lo golpean hasta que el emperador sale y se lo agradece golpeándolo con una silla.

Referencias culturales 
 El título es una referencia a la comedia de los años 1960 Mis tres hijos (My Three Sons).

 El Planeta Trisol recuerda al planeta "Solaris", descrito en la novela homónima de Stanislaw Lem. Dicho planeta fue bautizado como "Solaris" por encontrase en un sistema solar binario de dos soles, uno rojo y otro azul. Solaris está cubierto por un océano de material coloide, el cual es descrito como un "cerebro pensante", puesto que da signos de estar consciente al corregir cada cierto tiempo la órbita del planeta.

 Los acuosos habitantes de Trisol son un claro guiño al océano de Solaris, el cual según la "Solaristica" está clasificado como una especie del tipo Polítero del orden Sincitialia y categoría Metamorfo (un solo espécimen conocido pero de setecientos billones de toneladas).
Varios capítulos de Futurama incluyen referencias a otras novelas de Stanislaw Lem.

 Cuando muestran a Bender en la ceremonia de juramento de Fry, aparece con una banda de medallas, donde se aprecia una medalla con el rostro de Homer Simpson.

Véase también 

 Piloto Espacial 3000
 La Serie ha Aterrizado
 Yo, Compañero
 Trabajo de Amor Perdido en el Espacio
 Temor a un Planeta Robot
 Un Pececito de Dólares
 Mis Tres Soles
 Una Enorme Bola de Basura
 El Infierno Robot
 Un Vuelo para Recordar
 Universidad Marte
 Cuando los Extraterrestres Atacan
 Fry y la Fábrica de Slrum

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 1999